Макс има више значења:
 Макс (Небраска), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Небраска
 Макс (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Макс (пас), дуговечан пас